
Termin -{MRG}- ima više značenja.

 -{MRG}- je -{MAS}- onkogenu-sličan G-protein spregnuti receptor.
 -{MRG}- je oznaka za , skijašku oblast u Vermontu, SAD.